Koto (instrument musical), instrument de corda pinçada d'origen xinès, similar a una cítara, i característic de la música tradicional japonesa
 Koto (Rússia), poble al territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Kōtō, municipi i districte especial de Tòquio, a la regió de Kantō, Japó
 Kotō, vila japonesa al Districte d'Echi, a la Prefectura de Shiga
 Nakazawa Koto (1839 - 1927), espadatxina samurai del període Bakumatsu japonès